Поладов, Эльшан:
 Поладов, Эльшан Вахид оглы (1976) — азербайджанский футболист, вратарь.
 Поладов, Эльшан (1969) — азербайджанский самбист.